

Francia 
 Piazza della Vittoria – Bordeaux

Italia

Campania 
 Piazza della Vittoria – Napoli

Emilia-Romagna 
 Piazza della Vittoria – Reggio Emilia
 Piazzale della Vittoria – Forlì

Friuli-Venezia Giulia 
 Piazza della Vittoria – Gorizia

Lazio 
 Piazzale della Vittoria – Ostia Antica, frazione di Roma

Liguria 
 Piazza della Vittoria – Genova

Lombardia 
 Piazza della Vittoria – Brescia
 Piazza della Vittoria – Lodi
 Piazza della Vittoria – Pavia

Piemonte 
 Piazza della Vittoria – Torino

Sicilia 
 Piazza della Vittoria – Palermo

Toscana 
 Piazza della Vittoria – Empoli
 Piazza della Vittoria – Firenze
 Piazza della Vittoria – Livorno

Trentino-Alto Adige 
 Piazza della Vittoria – Bolzano
 Piazza della Vittoria – Trento

Veneto 
 Piazza della Vittoria – Oderzo
 Piazza della Vittoria – Treviso
 Piazzale della Vittoria – Vicenza

Russia 
 Piazza della Vittoria – San Pietroburgo

Ucraina 
 Piazza della Vittoria – nome della piazza Halytska  a Kiev sino al febbraio 2023